Бу́тиковский переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между 1-м Зачатьевским и Коробейниковым переулками.

Происхождение названия 
Название закрепилось в середине XIX веке и дано по текстильной фабрике братьев Бутиковых, находившейся здесь в начале XIX века.
В настоящее время некоторые ошибочно считают, что название переулка происходит от слова «бути́к» ().

Описание 
Бутиковский переулок начинается от 1-го Зачатьевского переулка, проходит на юг вдоль Пречистенской набережной, справа к нему примыкает Молочный переулок, выходит на Коробейников переулок, где заканчивается.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 3 — жилой комплекс «Copper House».
 № 5 — жилой комплекс «Бутиковский, 5» (2003, архитекторы С. Скуратов, К. Ходнев, В.Жеребцов, А. Шаруденко, М. Пелеева, Е. Анваер).
 № 7 — офисное здание «Бутик-офис» (2008, архитекторы Ю. Григорян, А. Павлова, И. Кулешов, Ю. Бычкова, Н. Татунашвили).
 № 9 — офисное здание ЮниКредит Банка (2010, архитекторы А. Скокан, В. Каняшин, М. Дехтяр, М. Елизарова, Б. Елагин, А. Скачкова).

По чётной стороне:
 № 12, строение 2 — Спортстрой;
 № 14, строение 5 — Энергомашкорпорация.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Бутиковский переулок: учреждения и организации.

Переулки Москвы